Ringwall Burgberg

steht für:
 Ringwall Burgberg (Niederelsungen), vermutlich eisenzeitliche Mehrfach-Ringwallanlage auf/um den Burgberg in Wolfhagen-Niederelsungen, Landkreis Kassel, Hessen
 Ringwall Burgberg (Bieber), langovale einfache Ringwallanlage um den Burgberg bei Biebergemünd-Bieber, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Wallanlage Burgberg (Christerode) (Wallburg Christerode), Wallanlage auf dem Burgberg südlich von Neukirchen-Christerode, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen